Il singolare del torneo di tennis Sao Luis Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Maurice Ruah 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jaime Oncins (semifinali)
 Luiz Mattar (Campione)
 Richard Matuszewski (secondo turno)
 Martin Stringari (quarti di finale)

 Cássio Motta (primo turno)
 Paolo Canè (semifinali)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Christer Allgårdh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sao Luis Challenger 1992